Коля́ска — небольшая лёгкая негрузовая повозка (тележка) специального назначения, обычно для перевозки 1 человека:

 Коляска (экипаж) — вид конного экипажа
 Детская коляска
 Инвалидная коляска
 Мотоколяска (моторная коляска)
 Мотоциклетная коляска

Литературные произведения 
 «Коляска» — повесть Н. В. Гоголя.

Примечания 

Коляски